Courdemanche kan syfta på:
 Courdemanche, Eure
 Courdemanche, Sarthe